Нандеј има више значења:
 Нандеј (Јужна Дакота)
 Нандеј (Њујорк)